Генна́дий Варфоломе́евич Га́рбузов (11 сентября 1930, Москва — 21 октября 2009) — советский боксёр легчайшей весовой категории, выступал за сборную СССР в 1950-е годы. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки, победитель и призёр национальных первенств. Представлял спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта.

Биография 
Геннадий Гарбузов родился 11 сентября 1930 года в Москве. Впервые добился успеха на взрослом уровне в 1950 году, завоевав бронзовую медаль на первенстве СССР в легчайшей весовой категории, а спустя год был уже чемпионом национального первенства. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Хельсинки, однако в полуфинале уступил финну Пентти Хямяляйнену и вынужден был довольствоваться бронзой.

Через год Гарбузов неплохо выступил на чемпионате Советского Союза, пополнив медальную коллекцию ещё одной бронзой, но конкуренция в сборной была очень высокой, поэтому вскоре он принял решение завершить карьеру боксёра. В 1997 году за выдающиеся заслуги на ринге получил звание «Заслуженный мастер спорта».

Умер 21 октября 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1950-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы СССР по боксу
Заслуженные мастера спорта России
Похороненные на Котляковском кладбище